Иван Романович Тобизин (Тобизен) (1808—1878) — русский военачальник, вице-адмирал.

Биография 
Родился в 1808 году.

В военную службу вступил в 1825 году. Окончил Морской корпус с производством 27 февраля 1826 года в мичманы. 

В 1827-1830 годах на бриге «Охта» перешел из Кронштадта в Средиземное море и крейсировал в Адриатическом море. 11 марта 1831 года произведен в лейтенанты. В кампанию 1831 года на бриге «Феникс» крейсировал в Финском заливе. В 1832-1841 годах на фрегатах «Екатерина», «Паллада», кораблях «Эмгейтен» и «Фершампенуаз» крейсировал в Балтийском море. В 1835 году награжден орденом Св. Станислава IV степени. 6 декабря 1841 года произведен в капитан-лейтенанты. В 1842-1844 годах командовал бригом «Казарский». В 1845-1846 годах командовал шхуной «Радуга». В 1847 году награжден орденом Св. Анны III степени. 

В 1841 году, будучи в чине лейтенанта, был пожалован дворянским гербом..

В 1847-1853 годах командовал фрегатом «Церера» и крейсером «Память Азова». 6 декабря 1849 года произведен в капитаны 2-го ранга. 6 декабря 1851 года награжден орденом Св. Георгия IV степени. В 1852 году награжден орденом Св. Анны II степени с пожалованием в 1858 году короны. 6 декабря 1853 года произведен в капитаны 1-го ранга. В 1854-1855 годах командовал кораблём «Память Азова» при обороне Кронштадта. В 1856 году награждён орденом Св. Владимира IV степени. В 1857-1862 годах командовал винтовым кораблем «Вола». В 1860 году награждён орденом Св. Владимира III степени. 

В 1863 году был произведен в контр-адмиралы с назначением младшим флагманом Балтийского моря. В 1864 году награжден орденом Св. Станислава I степени. В 1867 году назначен в распоряжение командира Ревельского порта. 5 апреля 1871 года произведен в вице-адмиралы с назначением старшим флагманом Балтийского флота. 8 апреля 1874 года назначен командиром Ревельского порта. В том же году награждён орденом Св. Анны I степени.

Умер в ноябре 1878 года.

Сын — Александр Иванович Тобизен (ум. 1896) — тоже морской офицер, в 1878 году поступил воспитанником по экзамену в общий класс Морского училища 30-м по списку, средний балл 6,38, по 1-му разряду.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 8669; 26 ноября 1851).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Память 
В Приморском крае на острове Русском имеется мыс, названный в честь Тобизина.

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/123863/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD Тобизен Иван Романович]
 Список адмиралов Российского Императорского флота — Тобизин Иван Романович (Тобизен)
 Мыс Тобизина: загадочный уголок островного Владивостока